Eternal — пятый полноформатный альбом христианской металкор-группы War of Ages, выпущен 13 апреля 2010 года в США.

Об альбоме 
Работа над альбомом началась в конце 2009 года. В альбоме Eternal, War Of Ages вновь решили объединиться с Daniel Castleman и Tim Lambesis на Lambesis Studios, где они записали свой предыдущий альбом Arise & Conquer. Eternal это следующий шаг для качественных песен.
Альбом одновременно мелодичный, но и агрессивный. К тому же времени из группы ушли некоторые из участников — Nate Owensby, Kang Garnic, Rob Kerner и т. д.

«Процесс записи для нового альбома был „совершенно своевременным и при условии выпуска на личном уровне“ говорит вокалист Leroy Hamp.»
 Продажа альбома составило более 60,000, гастроли по Европе и США. В альбоме участвовали Sonny Sandoval на песне «Eternal», Tim Lambezis на песне «Desire».

В песне «Desire» на вокале отметился Тим Ламбезис из As I Lay Dying. Он выступил с почетной миссией: разбавил вполне сносный голос, действительно душераздирающим и крышесрывающим металкорным блевом в микрофон. На заглавной «Eternal» душевный райм зачитал вокалист P.O.D. Sonny Sandoval. Техника и мелодика приятно сочетаются дополняя общую картину. Скрим с переходом на чистый вокал и обратно. Это небольшой музыкальный шаг вперед.

Список композиций 
Все песни, написаны War of Ages / Mounden Music (ASCAP), Все тексты песен написаны Leroy Hamp / Vernonhamp Music (ASCAP)

Участники записи

War of Ages 
 Leroy Hamp — вокал
 Steve Brown — гитара, бэк-вокал
 Branon Бернатович — ритм-гитара, бэк-вокал
 T.J. Alford — бас-гитара, бэк-вокал
 Alex Hamp — ударные

Участвовали 
 Продюсер Tim Lambesis, War of Ages
 Разработан Daniel Castleman, Kelly Cairns
 Мастеринг Troy Glessner на Spectre Studio